Делаланд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Делаланд, Мишель-Ришар (15 декабря 1657, Париж, Франция — 18 июня 1726, Версаль, Франция) — французский композитор, органист, дирижер и педагог.
 Делаланд, Пьер-Антуан (27 марта 1787 года — 27 июня 1823 года) — французский натуралист и исследователь.